Bahusutrabeeja är ett släkte av svampar. Bahusutrabeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bahusutrabeeja